

Топоніми 
Сімода (Аоморі)
Сімода (Сідзуока)
Сімода (Тіба)

Інше 
Сімодський трактат